Палеоєврейське письмо (), — це консонантне письмо, що є відгалуженням від давньосемітського алфавіту, ідентичного фінікійському.

Консонантні писемності